Vingt-Six-Août, 26-Août ou XXVI-Août, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union ou sans accent circonflexe, peut désigner :

Calendrier 
 26 août,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par ces odonymes sont notamment :

En France,

 Le  :
 Adoption, par l'Assemblée constituante des derniers articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC).
 Le , vers le début de la première Guerre mondiale :
 Massacres et exécution d'otages, dont le maire du village, à Jarny en Meurthe-et-Moselle.
 Le  vers la fin de la seconde Guerre mondiale :
 Combats et libération de Villeneuve-Loubet dans les Alpes-Maritimes.
 Massacre de sept résistants par les Allemands, à Saint-Satur dans le Cher.
 Bataille et libération de Lecques et Salinelles dans le Gard.
 Le groupe de résistants Charles Hildevert est décimé à Oissery en Seine-et-Marne par les forces allemandes.
 Libération de Sannois dans le Val-d'Oise, de Bollène dans le Vaucluse, etc.
 ...

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page

Graphies « Vingt-Six-Août » et « XXVI-Août »

Graphie « 26-Août »

Graphies en langue étrangère 

Il existe aussi des odonymes contenant cette date en d'autres langues, par exemple :

En espagnol, « 26 de Agosto » ou « Veintiséis de Agosto »

Notes, références et localisations

Notes

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes dont le quantième du mois est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes dont le quantième du mois est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Néant

Voir aussi 

Homonymie
26